Obey ist der Familienname folgender Personen:

 André Obey (1892–1975), französischer Theaterautor, Autor und Dramatiker
 Dave Obey (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Ebenezer Obey (* 1942), nigerianischer Musiker

Obey steht ebenfalls für:

 Obey Giant, Pseudonym des US-amerikanischen Street-Art Künstlers Shepard Fairey